Corycaeus subulatus – gatunek widłonogów z rodziny Corycaeidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1887 roku przez hydrobiologa Glenna Washingtona Herricka. Gatunek ten został ujęty w Catalogue of Life.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1887 roku